Департамент финансов Филиппин отвечает за разработку, институционализацию и управление налогово-бюджетной политикой, управление финансовыми ресурсами правительства, координацией доходной деятельности всех местных органов власти, рассмотрение, утверждение и управление всеми долгами государственного сектора, а также за рационализацию, приватизацию и общественную подотчетность корпораций и фондов, принадлежащих, контролируемых или приобретенных государством.

Отделы 
Бюро внутренних доходов 
Бюро таможни 
Бюро казначейства 
Бюро местных финансов правительства

Подчиненные агентства 
Администрация приватизации и менеджмента 
Страховая комиссия 
Национальный налогово-исследовательский центр
Центральный совет апелляционной оценки 
Филиппинская корпорация по страхованию депозитов 
Филиппинское Экспортно-импортное кредитное агентство
Государственная служба страховой системы 
Система социального обеспечения 
Государственное управление имуществом
Администрация совместного развития

Ссылки 
Официальный сайт

Министерства Филиппин
Фил